Saint-Flour több francia település neve:

 Saint-Flour (Cantal) település Cantal megyében
 Saint-Flour (Puy-de-Dôme) település Puy-de-Dôme megyében
 Saint-Flour-de-Mercoire község Franciaország déli részén, Lozère megyében

Egyéb
 Le Pompidou (okcitán nyelven 'Lo Pompidor') - község Franciaország déli részén, Lozère megyében (a falu eredeti neve Saint-Flour-de-Pompidou volt)